Gripenberg est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Aleksandra Gripenberg (1857-1913), féministe et femme politique finlandais
Alexandra Gripenberg (1857-1913), activiste et auteure finlandaise
Bertel Gripenberg (1878-1947), écrivain finlandais
 (1836-1908), officier naval finno-suédois
G. A. Gripenberg (1890-1975), diplomate finlandais
Georg Achates Gripenberg (1890-1975), diplomate finlandais
 (1795-1869), homme politique finlandais
Lennart Gripenberg (1852-1933), lieutenant-colonel et sénateur finlandais
 (1881-1976), pionnière de danse moderne finlandaise
Mauritz Gripenberg (1869-1925), architecte finlandais
Ole Gripenberg (1892-1979), architecte finlandais
Oskar Grippenberg (1838-1915), général russe
Sebastian Gripenberg (1850-1925), architecte et sénateur finlandais

Toponyme

, commune du comté de Jönköping

Voir aussi
Famille Gripenberg, famille de la noblesse suédoise et finlandaise
Château de Gripenberg, château de Tranås, Suède

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois